Rekkof Aircraft NV is een Nederlands bedrijf dat zich, volgend op het faillissement van Fokker in 1996, tot doel gesteld heeft om de productie van de Fokker F70 en Fokker F100 met enkele verbeteringen weer op te starten.

De naam Rekkof is een omkering van "Fokker". Het bedrijf is eigendom van Jaap Rosen Jacobson, de voormalig eigenaar van luchtvaartmaatschappij VLM Airlines.

De eerste plannen om weer Fokker-modellen te gaan produceren werden in 2003 gepresenteerd. Hierin verklaarde Rekkof dat er tijdens de laatste maanden van Fokker, toen in dienst van curatoren, verantwoordelijk en kostendekkend werd gefunctioneerd. In eerste instantie plande men om eerst een nieuwe versie van de Fokker F70 uit te brengen, genaamd F70NG, en bij voldoende vraag ook een "Next Generation"-versie van de F100. De belangrijkste aanpassingen die men voorzag waren andere motoren en het toevoegen van winglets. Men noemde ook de mogelijkheid van een derde model, een verlengde versie van de F100NG. In augustus 2022 was echter nog steeds geen nieuw vliegtuig geproduceerd.

Concurrentie 
De belangrijkste afnemer van Rekkof zou KLM moeten zijn, maar in juli 2007 besloot KLM niet over te gaan tot het bestellen van de Rekkof-modellen. In plaats daarvan wordt de Fokker-vloot vervangen door Embraer 190-toestellen.

Ondanks de harde concurrentie van goedkope vliegtuigen uit Brazilië (Embraer) maar ook Canada (Bombardier Aerospace), verwacht Rekkof een redelijk deel van de markt te kunnen veroveren. Men ziet een niche in de markt voor energiezuinige vliegtuigen, nu de energieprijzen almaar lijken te stijgen. Het bedrijf liet weten in gesprek te zijn met diverse leveranciers van energiezuinige vliegtuigmotoren voor de nieuwe modellen.

Hoewel Rekkof heeft verklaard dat het de voorkeur geeft aan het samenstellen van de vliegtuigen in Nederland, waarbij Vliegbasis Woensdrecht, Lelystad Airport en Enschede Airport Twente worden genoemd als mogelijke assemblagelocaties, werd ook Bangalore in India genoemd als mogelijke locatie. Het Indiase bedrijf Cades Digitech heeft zich bereid verklaard om 300 miljoen Amerikaanse dollar te investeren in een productiefabriek.

In nieuw promotiemateriaal werd het model F100NXT beschreven, met een nieuw ontworpen vleugel zonder de winglets van de F100NG als belangrijkste vernieuwing. De overige verschillen met het oorspronkelijke model van Fokker zijn een groter vliegbereik en een nieuw interieur.

Subsidie 
In maart 2010 zegde het Ministerie van Economische Zaken een subsidie van 20 miljoen euro toe. Op 17 november is het krediet goedgekeurd door Brussel, wat groen licht zou geven voor de productie. Er werd aan de eerste Fokker 100 NG gewerkt, met het doel deze begin 2012 af te werken. Daarna zijn de plannen echter uitgesteld tot 2015. Op Vliegbasis Woensdrecht werd in 2016 -uitgaande van een Fokker 100- een prototype gebouwd. Het prototype zou oorspronkelijk in de zomer van 2013 voltooid moeten zijn, maar die datum werd niet gehaald. Volgens hernieuwde planning zou de Fokker 130NG vanaf 2020 vliegen, maar ook dat jaartal werd niet gehaald. Anno 2022 had er nog steeds geen vliegtuig gevlogen.

Netherlands Aircraft Company 
Rekkof ging oorspronkelijk verder onder de naam "Next Generation Aircraft", later werd dit veranderd in "Netherlands Aircraft Company". Op 31 augustus 2011 zei de directeur dat er over 2 jaar een prototype van het nieuwe vliegtuig zou zijn met een capaciteit van 120 passagiers.

Fokker 130 NG (Next Generation) 
Sedert half juli 2012 zijn weer wat meer details van het project bekend. De gekozen motor is de Pratt & Whitney PurePower PW1217G. Het vliegtuig zou 120 passagiers kunnen vervoeren. Het werd daarom ook omgedoopt tot "Fokker 120". De capaciteit van 120 passagiers werd verkregen enerzijds door toepassing van de laatste techniek in stoeltechnologie, anderzijds door een beperkte rompverlenging vóór de vleugel. Deze was noodzakelijk om het vliegtuig weer in balans te brengen na het gebruik van de zwaardere motoren. Midden 2015 is de romp nog eens verlengd waardoor de capaciteit is vergroot naar 130 passagiers. Om deze motoren te kunnen dragen zijn versterkingen aangebracht in de romp en werd de manier waarop deze bevestigd zijn aangepast. Financiering van de initiële fase was op het moment van bekendmaking niet rond.

Sinds de toekenning van een ontwikkelkrediet door het Ministerie van Economische Zaken zijn er geen verantwoordingen geweest. In documenten die zijn gericht aan de Tweede Kamer wordt het volgende vermeld: Rekkof Aircraft N.V. heeft in 2014 nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van de financiering van haar eigen aandeel in de ontwikkelingskosten. De niet benutte middelen in 2014 worden toegevoegd aan het budget voor 2015.

De stand van zaken in het najaar van 2022 is ongewijzigd: volgens de website van Netherlands Aircraft Company is er nog steeds sprake van ontwikkelingsplannen voor de F130. Echter, details zoals een planning of berichten over prototypes of certificering ontbreken. Ook op diverse nieuws websites  wordt gemeld, dat het onduidelijk is of er nog iets ontwikkeld wordt of dat de plannen alleen plannen blijven.

Externe link 
 Website van Netherlands Aircraft Company (NAC), de voortzetting van Rekkof Aircraft N.V.

Nederlands bedrijf